Hunderdorf steht für folgende geographische Objekte im Landkreis Straubing-Bogen:
 Hunderdorf, Gemeinde
 Verwaltungsgemeinschaft Hunderdorf, interkommunaler Zusammenschluss mit Sitz in der Gemeinde Hunderdorf
 Hunderdorf (Aiterhofen), Dorf und Gemeindeteil von Aiterhofen